etanol, CH3CH2OH
 eter dimetylowy, H3C−O−CH3